Palu bezeichnet:
 Palu, Hauptstadt der indonesischen Provinz Sulawesi Tengah
 Palu (Fluss) (indonesisch Sungai Palu) in der Provinz Sulawesi Tengah
 Palu (Insel), indonesische Insel bei Flores
 Palu (Elazığ), eine Stadt in der Türkei
 Palù, eine Stadt in Italien
 Palu (Clain), Fluss in Frankreich, Département Vienne, Nebenfluss des Clain
 polynesischer Name für den Ölfisch

Palu ist der Familienname folgender Personen:
 David Palu (* 1981), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Pio Palu (* 1986), tongaischer Fußballspieler
 Tomasi Palu (* 1984), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Uno Palu (* 1933), estnischer Leichtathlet
 Wycliff Palu (* 1982), australischer Rugby-Union-Spieler

Palu bezeichnet folgende fiktive Person:
 Kriminalhauptkommissar Max Palu aus der Krimi-Reihe Tatort